Тополница може да се отнася за някой от следните топоними.

България 
 Тополница – река, извираща от Средна гора, ляв приток на Марица
 Тополница – река, извираща от Верила, десен приток на Джерман
 Тополница – река, извираща от Верила, ляв приток на Струма
 Тополница – язовир на река Тополница (Средна гора)
 Тополница – село в област Благоевград
 Тополница – село в област Кюстендил
 Тополница – археологически парк край село Чавдар, Софийско

Северна Македония 
 Тополница, село в община Македонски брод
 Тополница, село в община Радовиш

Румъния 
 Тополница, река, ляв приток на Дунав
 Тополница, пещера

Сърбия 
 Тополница, село в община Майданпек